Altstadt kan syfta på:

Tjeckien 

 Staré Město (ort i Tjeckien, Olomouc), Okres Šumperk, 
 Staré Město (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Staré Město (ort i Tjeckien, Zlín), Okres Uherské Hradiště, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar